Vauville (Calvados)
 Vauville (Mancha)